Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2017

Минулорічні чемпіони Олена Весніна та Бруно Соарес не змогли захищати титул, оскільки Весніна вирішила цього року не грати. Соарес грав у парі з Катержиною Сіняковою, але в другому колі вони знялися.

Титул виграли Абігейл Спірс та Хуан Себастьян Кабаль, здолавши в фіналі пару Саня Мірза / Іван Додіг, 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
2017 у тенісі